

Miejscowości na Ukrainie
 Kupiel (obwód chmielnicki)
 Kupiel (obwód rówieński)
 Kupiel (Białoruś)

Przypisy